Velika nagrada Velike Britanije 1969 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1969. Odvijala se je 19. julija 1969.

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 84
| 1:55:55,6
| 2
| 9
|-
! 2
| 7
|  Jacky Ickx
| Brabham-Ford
| 83
| +1 krog
| 4
| 6
|-
! 3
| 6
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 83
| +1 krog
| 7
| 4
|-
! 4
| 2
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
| 83
| +1 krog
| 1
| 3
|-
! 5
| 16
|  Piers Courage
| Brabham-Ford
| 83
| +1 krog
| 10
| 2
|-
! 6
| 19
|  Vic Elford
| McLaren-Ford
| 82
| +2 kroga
| 11
| 1
|-
! 7
| 2
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 82
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 8
| 10
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 81
| +3 krogi
| 9
|  
|-
! 9
| 4
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra-Ford
| 78
| +6 krogov
| 17
|  
|-
! 10
| 9
|  John Miles
| Lotus-Ford
| 75
| +9 krogov
| 14
|  
|-
! Ods
| 12
|  Pedro Rodriguez
| Ferrari
| 61
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 11
|  Chris Amon
| Ferrari
| 45
| Menjalnik
| 5
|  
|-
! Ods
| 5
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 27
| Vžig
| 3
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jackie Oliver
| BRM
| 19
| Prenos
| 13
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jo Bonnier
| Lotus-Ford
| 6
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 20
|  Derek Bell
| McLaren-Ford
| 5
| Vzmetenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 14
|  John Surtees
| BRM
| 1
| Vzmetenje
| 6
|  
|}

Formula 1 sezona 1969
1969